Bobărești se poate referi la:

 Bobărești (Sohodol), Alba, sat în județul Alba, România
 Bobărești (Vidra), Alba, sat în județul Alba, România